Lorenzo Costa il Vecchio – pittore italiano (1460-1535)
Lorenzo Costa il Giovane – pittore italiano (1537-1583)
Lorenzo Costa – poeta italiano (1798-1861)
Lorenzo Costa – presbitero e scrittore italiano